Неуке́н () — аргентинський топонім індіанського походження (слово мапуче newenken означає «відважний»), який може означати:

 Неукен — провінція на півдні Аргентини.
 Неукен — місто на півдні Аргентини, столиця провінції Неукен.
 Неукен () — річка на півдні Аргентини.